Ray Enright (1896-1965) – regista statunitense
 Ray Enright (1929) – calciatore canadese